Сираи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сираи, Ёсио (1923—2003) — японский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей весовой категории.
 Сираи, Кэндзо (род. 1996) — японский гимнаст.
 Сираи, Такако (род. 1952) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.